Avi Belleli – musicista israeliano
 Belleli Energy - azienda metalmeccanica di Mantova
 Hasmig Belleli – politica canadese
 Maria Luisa Belleli – docente, traduttrice, poetessa e francesista italiana
 Vittorio Belleli – cantante italiano